Серге́й Серге́евич Го́ренко (6 апреля 1982, Свердловск, Ворошиловградская область, Украинская ССР, СССР — 16 сентября 2022, Луганск) — государственный деятель, Генеральный прокурор самопровозглашённой Луганской Народной Республики с 22 ноября 2019 года по 16 сентября 2022 года. Государственный советник юстиции 3 класса, кандидат юридических наук.

Биография

Ранние годы и семья 
Сергей Горенко родился 6 апреля 1982 года в Свердловске Ворошиловградской области УССР. Окончил СОШ №2 города Краснодон.

Отец — Сергей Владимирович Горенко, уроженец Свердловска, генерал-лейтенант внутренней службы, в системе правоохранительных органов проработал 35 лет. Мать — Наталья Васильева Иванова, родилась в городе Росток, ГДР, образование высшее техническое, проработала 15 лет инженером.

Образование 
В 2003 году окончил Луганскую академию внутренних дел МВД имени 10-летия независимости Украины. В 2006 году окончил Луганский государственный университет внутренних дел. В 2015 году окончил магистратуру Луганский государственный университет имени Владимира Даля (программа по направлению подготовки — правоведение).

В 2020 году Горенко окончил магистратуру в Костромском государственном университете (программа по направлению подготовки — юриспруденция). В 2022 году на базе Луганского государственного университета имени Владимира Даля ему была присуждена учёная степень кандидата юридических наук.

Профессиональная карьера 
 1999—2003 — курсант Луганской академии внутренних дел МВД имени 10-летия независимости Украины.
 2003 — следователь Ленинского РО ЛГУ УМВД в Луганской области;
 2003—2007 — следователь по особо важным делам, отдела расследования особо важных дел и преступлений, совершенных организованными группами, СУ УМВД в Луганской области;
 2007—2009 — заместитель начальника отдела расследования преступлений совершенных против жизни и здоровья личности, СУ УМВД в Луганской области;
 2009—2010 — первый заместитель начальника следственного управления — начальник организационно-методического отдела СУ ГУМВД в Луганской области;
 2010—2011 — заместитель начальника управления — начальник следственного отдела УБОП УМВД в Луганской области;
 2011 — заместитель начальника отдела уголовной милиции по делам детей УМВД в Луганской области,
 2011—2012 — старший оперативный уполномоченный по особо важным делам отдела оперативного обеспечения управления внутренней безопасности МВД;
 2012—2013 — заместитель начальника отдела милиции миграционного контроля ГУМВД в Луганской области;
 2013—2014 — начальник отдела расследования преступлений связанных с незаконным оборотом наркотических средств, СУ ГУМВД в Луганской области;
 2014 — начальник отдела расследования преступлений в сфере хозяйственной деятельности СУ ГУМВД в Луганской области;
 2014—2015 — исполняющий обязанности первого заместителя Генерального прокурора Луганской Народной Республики.
 24 февраля 2015 года по представлению Главы Луганской Народной Республики Постановлением Народного Совета Луганской Народной Республики назначен на должность Первого заместителя Генерального прокурора Луганской Народной Республики.
 5 декабря 2017 года Указом исполняющего обязанности Главы Луганской Народной Республики назначен на должность исполняющего обязанности Генерального прокурора Луганской Народной Республики.
 22 ноября 2019 года Постановлением Народного Совета Луганской Народной Республики назначен на должность Генерального прокурора Луганской Народной Республики.

Гибель 
Погиб 16 сентября 2022 года в результате срабатывания самодельного взрывного устройства в здании Генеральной прокуратуры. Вместе с ним погибла  заместитель генпрокурора ЛНР Екатерина Стегленко. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту гибели Горенко и Стегленко.

Награды

Государственные награды 
 Герой ЛНР (2022)
 Орден Мужества (16 сентября 2022, посмертно) — за самоотверженность, мужество и отвагу
 Благодарность Главы Луганской Народной Республики
 медаль Луганской Народной Республики «За Веру и Волю»
 медаль Луганской Народной Республики «За заслуги» II степени
 медаль Луганской Народной Республики «За заслуги» I степени
 медаль Луганской Народной Республики «За верность долгу»
 почетный знак «От благодарного народа ЛНР»
 почетное звание «Заслуженный юрист Луганской Народной Республики»

Ведомственные, региональные награды 
 Грамота Народного Совета Луганской Народной Республики
 Именное оружие Республики Южная Осетия
 Ведомственная медаль СК РФ «Доблесть и отвага»
 Ведомственные наградные часы СК РФ

Примечания 

Родившиеся в Свердловске (Луганская область)
Выпускники Луганского государственного университета внутренних дел
Персоналии:Луганская Народная Республика
Погибшие в ходе вторжения России на Украину (Россия)
Умершие в Луганске